Virt ist der Name:
 einer Gemeinde in der Slowakei, siehe Virt (Ort)
 Virt, Ortsteil von Strakonice, Tschechien
 Günter Virt (* 1940), österreichischer Moraltheologe
 von Romanfiguren im Roman Neverwake

Siehe auch:
 Wirt